Piris est un nom de famille porté par :
 Jean-Claude Piris (1943-), consultant en droit européen
 Iván Piris (1983-), footballeur paraguayen
 Robert Piris (1994-), footballeur paraguayen